ITSF steht für:
 International Table Soccer Federation, Weltverband des Tischfußballs
 International Technical Safety Forum,  internationale Konferenz über Technische Sicherheit am Fermi National Accelerator Laboratory
 International Timing & Sync Forum, langjährige internationale Konferenz über Timing und Synchronisation in Netzwerken
 Innovative Technologies From Science Fiction For Space Applications, Projekt der Europäischen Weltraumorganisation

ITSF